Неї-ле-Біссон, Неї́-ле-Біссо́н (фр. Neuilly-le-Bisson) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Орн. 
 Яннік Біссон (англ. Yannick D. Bisson) — канадський актор та режисер у сфері кіно та телебачення.